1. ŽNL Zagrebačka  u sezoni 2016./17. predstavlja 2. rang županijske lige u Zagrebačkoj županiji, te ligu šestog ranga hrvatskog nogometnog prvenstva. 
Sudjelovala su 32 kluba podijeljenih u dvije skupine: Istok (16 klubova, prvak Rugvica) i Zapad (16 klubova, prvak Dinamo iz Jakovlja).

Istok

Ljestvica

Rezultatska križaljka 
podebljan rezltat - igrano u prvom dijelu lige (1. – 15. kolo)  
rezultat normalne debljine - igrano u drugom dijelu lige (16. – 30. kolo) 
 prekrižen rezultat  - poništena ili brisana utakmica

Ažurirano 14. srpnja 2017. 
Izvori:

Zapad

Ljestvica

Rezultatska križaljka 
podebljan rezltat - igrano u prvom dijelu lige (1. – 15. kolo)  
rezultat normalne debljine - igrano u drugom dijelu lige (16. – 30. kolo) 
 prekrižen rezultat  - poništena ili brisana utakmica

Ažurirano 14. srpnja 2017. 
Izvori:

Poveznice 
 Nogometni savez Zagrebačke županije
 Nogometno središte Jastrebarsko
 Nogometno središte Vrbovec
 1. ŽNL Zagrebačka
 2. ŽNL Zagrebačka 2016./17.

Izvori 
 
 rsssf.com, Hrvatska 2016./17., 6. rang
 nszz.hr, glasnici, pristupljeno 13. srpnja 2017.
 nszz.hr, glasnici - 2016. godina, pristupljeno 13. srpnja 2017.
 ns-jastrebarsko.hr, pristupljeno 13. srpnja 2017. 
 nszz.hr, Službeno glasilo - NS Zagrebačke županije, br. 24./2017., objavljeno 14. lipnja 2017., preuzeto 13. srpnja 2017.
 

Zagrebačka-1-2016-17
Zagrebačka-1
Nogomet u Zagrebačkoj županiji